Koninklijke familie (algemeen)
Koninklijke familie (België))
Koninklijke familie (Nederland)
Koninklijke familie (Verenigd Koninkrijk)
Koninklijke familie (Zweden)